Plankenburg bezeichnet

 Bačka Palanka, eine Gemeinde und eine Stadt in der Vojvodina, Serbien
 Palanok, ein Stadtteil von Mukatschewo in der Oblast Transkarpatien in der westlichen Ukraine

Siehe auch:
 Blankenburg